Сфорцини () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Сфорцини, Альфредо (1914—1943) — итальянский танкист, участник Движения Сопротивления в Италии во время Второй мировой войны.
 Сфорцини, Фердинандо (род. 1984) — итальянский футболист, нападающий.